Whispers in the Dark (Шепот во тьме, шептавшие во тьме) может значить:

 Whispers in the Dark (фильм) — Триллер 1992 года засняты Анабеллой Скиорой и Энтони Ла Пагила
 Whispers in the Dark (альбом) — альбом 1999 года от Profyle
 Whispers in the Dark (песня) — Песня рок-группы Skillet из альбома 2006 года «Comatose».
 «Whispers in the Dark» — песня от Mumford & Sons с альбома Babel
 «Whispers in the Dark» — песня от Yanni с альбома In My Time
 «Whispers in the Dark» — песня из фильма 1937 года Artists and Models

См. также 
 «Whisper in the Dark», песня от Dionne Warwick из альбома Friends